Натуральне число 1276
 1276 рік до нашої ери
 1276 рік нашої ери